El Torneig de Buenos Aires 2009 o també Copa Telmex 2009 és un esdeveniment tennístic inclòs dintre de la llista de la sèrie 250 de l'ATP. Es juga a Buenos Aires, Argentina, entre el 16 i el 22 de febrer del 2009.

Quadre masculí 

2009
ATP World Tour 2009